Stjepan Zagorac (crkveni povjesničar) (1868. – 1936.), koprivnički župnik, jedan od istaknutih ljudi reformnog pokreta nižeg katoličkog svećenstva u Hrvatskoj ("žuti pokret")
Stjepan Zagorac (začasni kanonik) (1930. – 2013.), višestruko odlikovani župnik, začasni kanonik Đakovačko-osječke nadbiskupije

Bilješke